Guru har flere betydninger:

 Guru – en religiøs person i indiske religioner mm.
 Guru (rapper) (1961 – 2010) – en amerikansk rapper.
 Guru (tv-serie) – dansk komedieserie fra 2021